Slave I, ruimteschip in Star Wars
 Slave (rivier), rivier in Canada
 Slave, onderdeel van een master/slave-model
 The Slave, stomme en korte film uit 1909